Весенний кубок Санкт-Петербурга по футболу 1909  стал II из проводимых Санкт-Петербургской футбол-лигой первенств города в начале футбольного сезона.

Победителем и обладателем кубка «Спорта» стал клуб «Спорт».

Организация и проведение турнира 

В турнире планировалось участие 10 команд, представлявших 7 клубов

 «Спорт» (Б)
 «Националы» (А)
 «Виктория»
 «Триумф» (А)
 «Петровский»
 «Павловск»
 «Нарва»
 «Спорт» (А)
 «Националы» (Б)
 «Триумф» (Б)

Английские клубы «Невский» (прошлогодний победитель) и «Нева» не участвовали в турнире, поскольку вышли из состава Петербургской футбол-лиги.

Ход турнира 
Турнир стартовал 28 мая и проходил по олимпийской системе; в случае ничьей в основное время назначалось дополнительное (2 тайма по 15'), продолжавшееся, при необходимости, и далее до первого забитого гола.

В отсутствие английских клубов сильнейшая команда «Спорта» одержала уверенную победу.

Турнирная сетка

Матчи 
1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Периодика

Ссылки 

 
 

Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
1909 год в Санкт-Петербурге